Jméno Rossi nebo de Rossi nese několik významných osob:

 Aldo Rossi (1931–1997) – italský architekt a designér
 Azaria dei Rossi (okolo 1513–1578) – italsko-židovský učenec a historik
 Barbara De Rossi (* 1960) – italská herečka
 Camilla de Rossi – italská skladatelka, která žila na počátku 18. století
 Claudia Rossi (* 1983) – slovenská pornoherečka
 Daniel Silva Rossi (* 1981) – brazilský fotbalista
 Daniele De Rossi (* 1983) – italský fotbalista
 Domenico Egidio Rossi (1659–1715) – italský architekt a stavitel
 Fausto Rossi (* 1954) – italský zpěvák a kytarista
 Francesco de' Rossi (1510–1563) – italský malíř
 Francis Rossi (* 1949) – kytarista a zpěvák skupiny Status Quo
 Franco Rossi (1919–2000) – italský filmový scenárista a režisér
 Giovanni Battista de Rossi (1822–1894) – italský archeolog
 Giovanni Gaetano Rossi (1828–1886) – italský dirigent a hudební skladatel
 Lauro Rossi (1810–1885) – italský dirigent, hudební skladatel a pedagog.
 Luigi Rossi (1597 nebo 1598–1653) – italský barokní skladatel
 Luigi Felice Rossi (1805–1863) – italský hudební vědec a skladatel období romantismu
 Paolo Rossi (1956–2020) – italský fotbalista, mistr světa z roku 1982
 Portia de Rossi (* 1973) – australská herečka
 Properzia de' Rossi (asi 1490–1530) – italská renesanční sochařka a miniaturistka
 Sebastiano Rossi (* 1964) – italský fotbalista
 Serena Rossi (* 1985) – italská herečka a zpěvačka
 Tino Rossi (1907–1983) – francouzský zpěvák a herec
 Valentino Rossi (* 1979) – italský profesionální motocyklový závodník
 Vasco Rossi (* 1952) – italský zpěvák, skladatel a producent

jiný význam
 Jardin Tino-Rossi, veřejný park v Paříži
 Kodex Rossi, hudební kodex, sbírka hudebních rukopisů ze 14. století
 Rossi X-ray Timing Explorer neboli RXTE, rentgenový teleskop

Související články 
 Ross